Die Druga Crnogorska Liga 2010/11 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 15. August 2010 und endete am 28. Mai 2011.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2011/12 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Treća Crnogorska Liga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle 

 Die Spiel Bratstvo Cijevna – Otrant Ulcinj vom 31. Spieltag wurde mit 3:0 für Bratstvo gewertet, da die Gastmannschaft nicht antrat.

Relegation 
Die Spiele fanden am 1. und 5. Juni 2011 statt.

|}
Jedinstvo Bijelo Polje blieb zweitklassig, während FK Berane aufstieg.

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11